Sayla puede hacer referencia a:

 El distrito de Sayla, en el Perú.
 El poblado de Sayla una de las 4 localidades y capital del distrito de Sayla, en el Perú.